«Тала Аль Гаиш» — египетский футбольный клуб из города Каир, выступающий в Египетской Премьер-лиге. Основан в 1997 году.

История 
Основанный в 1997 году «Тала Аль Гаиш» впервые в своей истории добился выхода в Египетскую Премьер-лигу в 2004 году. 17 сентября того же года в первом матче на высшем уровне «Тала Аль Гаиш» обыграл в гостях александрийский «Аль-Иттихад» в гостях со счётом 2:1. По итогам дебютного сезона в Премьер-лиге команда заняла десятое место.

В сезонах 2006/07 и 2007/08 «Тала Аль Гаиш» под руководством египетского тренера Талаата Юссефа показал свой лучший результат в чемпионате Египта (по состоянию на начало 2017 года), дважды подряд занимая четвёртое место. С 2008 по 2013 год главным тренером команды был бывший наставник сборной Египта и «Замалека» Фарук Гаафар. Во время его работы и после клуб неизменно играл роль середняка чемпионата Египта.

История выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль клуба на soccerway.com

Футбольные клубы Каира
Появились в 1997 году в Египте